Бегляров — фамилия; имеет женскую форму Беглярова.
 Бегляров, Сергей Никитович (1898—1949) — один из первых живописцев Туркмении, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР, педагог.
 Бегляров, Сурхай Махмуд оглы (1913—1986) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.